80 киломе́тр — остановочный пункт / пассажирская платформа Витебского направления Октябрьской железной дороги в Гатчинском районе Ленинградской области. Расположен на двухпутном электрифицированном перегоне Вырица — Новинка участка Павловск — Батецкая. Относится к Санкт-Петербург—Витебскому региону Октябрьской железной дороги. В 1988 году была произведена электрификация участка Вырица - Чолово постоянным током, напряжением 3 кВ.

Остановочный пункт состоит из двух прямых высоких боковых посадочных платформ, расположенных друг напротив друга. Платформы рассчитаны на приём десятивагонного электропоезда. С обоих торцов платформ оборудованы настилы для безопасного перехода пассажиров с одной стороны железнодорожного полотна на другую. Билетная касса и какие-либо другие постройки на платформах отсутствуют. Билеты для проезда приобретаются непосредственно в электропоездах у разъездных кассиров-контролёров.

На платформе останавливаются все электропоезда, курсирующие на линии Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж.

История 
Появление остановочного пункта на 80 километре связано с выделением властями в конце 1980-х годов по обе стороны железной дороги к югу от остановочного пункта 77 километр Витебского направления крупного земельного массива, предназначенного для наделения граждан садовыми участками. Данный садоводческий массив, получивший название «Новинка», является одним из крупнейших по Витебскому направлению и включает в себя 6921 садовый участок. Потребность в ещё одном остановочном пункте была вызвана тем, что расстояние от остановочного пункта 77 километр до южной оконечности массива «Новинка» составляет около 4-х километров, а от пассажирской платформы станции Новинка до ближайшей точки садоводческого массива — 3,5 км.

Строительство платформ велось в 1995—1996 годах. Регулярные остановки электропоездов — с 1996 года.

К 2009 году обе посадочные платформы пришли в аварийное состояние. Ремонт платформ был запланирован на 2009—2010 гг. Однако вместо необходимого капитального ремонта в указанные годы была осуществлена только заделка провалов с помощью деревянных щитов. Данный ремонт оказался неэффективным, — в течение последующих трёх лет платформы продолжали разрушаться, а деревянные щиты были украдены неустановленными лицами. После многочисленных обращений пассажиров в региональные СМИ и в Центральное Управление экспертизы проектов и смет ОАО «РЖД», руководством дороги было принято решение о капитальном ремонте платформ. В 2013 году обе платформы были полностью отремонтированы (фактически построены заново).

Окрестности 

Остановочный пункт расположен в центральной части садоводческого массива «Новинка». От железной дороги с каждой стороны массив отделён лесополосами шириной около 90 метров каждая. От платформ к садоводческому массиву проложены тропинки.

У входа в СНТ «Ракитинка», являющегося ближайшим к западной платформе садоводческим объединением, расположен продуктовый магазин. Расстояние от магазина до платформы около 150 метров по пешеходной тропинке.

На расстоянии около 260 метров к югу от платформы находится железнодорожный переезд на автомобильной дороге, соединяющей две части садоводческого массива «Новинка».

В 200-х метрах к северу от платформы сохранился фрагмент железнодорожной насыпи, отходящей по кривой в северо-западном направлении от полотна Витебского хода железной дороги по направлению движения от станции Новинка. Данная насыпь предназначалась для одного из соединительных путей, связывавших линию Витебского направления с рокадной железной дорогой Будогощь — Чудово — Веймарн. Строительство рокадной дороги велось на рубеже 1930-х — 1940-х годов; после окончания Великой Отечественной войны разобрана.

Расписание электропоездов 
 Расписание электропоездов на сайте СЗППК

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта 80 км на osm.sbin.ru
 Паспорт остановочного пункта 80 км на railwayz.info
 Паспорт остановочного пункта 80 км на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Остановочный пункт 80 км в атласе Ленинградской области.

Остановочные пункты Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Гатчинского района